Johnson-Gletscher bezeichnet folgende Gletscher:

in Alaska:
 Johnson-Gletscher (Alaskakette) in der Alaskakette
 Johnson-Gletscher (Aleutenkette) in der Aleutenkette unterhalb des Mount Iliamna
 Johnson-Gletscher (Mineral Creek) in den westlichen Chugach Mountains
 Johnson-Gletscher (Sheep Creek) in den östlichen Chugach Mountains

in der Antarktis:
 Johnson-Gletscher im Marie-Byrd-Land
 
in Kanada:
 Johnson-Gletscher (British Columbia) in British Columbia